VI Всероссийский съезд Советов (Шестой Всероссийский Чрезвычайный Съезд Советов Рабочих, Крестьянских, Казачьих и Красноармейских Депутатов), 6 — 9 ноября 1918, Москва. На съезде были подведены итоги первого года существования Советского государства.

Внешнеполитическая обстановка 
VI-й съезд проходил в условиях максимального расцвета революционного движения в Европе, с одной стороны, и завершения первой мировой войны, с другой. Так, 3 ноября в Падуе было подписано перемирие между странами Антанты и Австро-Венгрией, и одновременно с восстания в Киле началась германская революция, 6 ноября пало прогерманское правительство в Румынии, а уже 9 ноября германский канцлер Максимилиан Баденский самовольно заявил об отречении ещё сомневавшегося императора Вильгельма II от власти и вместе со своей отставкой передал председателю социал-демократического большинства Фридриху Эберту ключи от ведомства рейхсканцлера. В тот же день около 14 часов Филипп Шейдеман провозгласил демократическую Германскую республику. Приблизительно в это же время представитель Союза Спартака Карл Либкнехт сначала в Тиргартене, а спустя два часа с балкона Городского дворца провозгласил в Германии Свободную социалистическую республику. Началась ноябрьская революция в Германии.

Состав съезда 
По данным мандатной комиссии, по состоянию на 8 ноября, было выдано 1234 мандата, из них с правом решающего голоса — 933, в том числе коммунистам было выдано 913 мандатов, революционным коммунистам — 10, левым социалистам-революционерам — 5, народникам-коммунистам — 2, максималистам — 1, анархистам — 1, беспартийным — 1. Мандатов с правом совещательного голоса было выдано 333, в том числе коммунистам — 333, левым социалистам-революционерам — 4, анархистам — 3, народникам-коммунистам и беспартийным — по 2, революционным коммунистам, максималистам, интернационалистам, финляндским коммунистам, представителям Поалей Цион, украинской компартии и британской социалистической партии — по 1 мандату. 13 делегатов опоздали на съезд.

Из числа делегатов VI съезда 33 принимали участие в I съезде, 52 — во II-м, 73 — в III-м, 83 — в IV-м, 129 — в V-м. 1001 делегат впервые был избран на всероссийский съезд. 447 делегатов ранее привлекались к ответственности по политическим делам в общей сложности 742 раза; суммарно провели 314 лет, 5 месяцев и 16 дней в тюрьмах, 256 лет и 6 месяцев — в ссылке, 77 лет, 10 месяцев и 15 дней — на каторге, 83 года — в эмиграции.

747 делегатам съезда было от 20 до 30 лет, 374 — до 40 лет, 68 — до 50 лет, и лишь 9 были старше 50 лет.

Делегаты по областям и организациям

Профессиональный и национальный состав, образование и семейный статус делегатов

Повестка 
В рамках съезда было проведено 3 заседания.

1-е заседание открылось 6 ноября 1918 года в 15 часов под председательством Якова Свердлова.

В президиум съезда были избраны Свердлов, Зиновьев, Каменев, Стеклов, Аванесов, Мясников и Сергеев, почётными председателями президиума — Ленин, Либкнехт, Фр. Адлер, Маклин и Дебс.

В рамках утверждённого порядка дня были сделаны следующие доклады, заслушаны приветственные речи и сообщения:

1) Годовщина революции (доклад. В. И. Ленина);

2) Приветствие съезду представителя левой социалистической партии Швеции Карлсена (в переводе А. Коллонтай), представителя датской социалистической молодёжи Кристиансена (в переводе А.Коллонтай), приветственная телеграмма от Карла Либкнехта, группы «Спартак»

3) По предложению Я. Свердлова Съезд направил приветствия всем трудящимся, борющимся за мир и социализм, а также Красной армии. Кроме того, было принято обращение к правительствам США, Англии, Франции, Италии и Японии, ведущим войну против Советской России, с предложением начать переговоры о заключении мира.

4) По предложению Каменева Съезд принял постановление об амнистии, согласно которому были освобождены политические заключённые, не представляющие опасности для Советской республики.

2-е заседание открылось 8 ноября 1918 года в 16:25.

1) Было заслужено сообщение о взятии 2-й армией Ижевска, в адрес красноармейцев и командного состава 2-й армии Восточного фронта было направлена приветственная телеграмма.

2) Заслушан доклад о международном положении (докладчик В. И. Ленин), принято соответствующее постановление.

3) Заслушан доклад о законности (докладчик народный комиссар юстиции Д. И. Курский), принято соответствующее постановление.

4) Свердлов зачитал сообщение о последних событиях в Германии и доложил съезду сведения, предоставленные Мандатной комиссией.

Заседание закрылось в 18:30.

3-е заседание открылось в 18:00.

1) Было заслушано и принято к сведению сообщение Стеклова о последних событиях в Германии.

2) Был заслушан доклад Л. Д. Троцкого о военном положении, принято решение обратиться с приветствием к Красной армии.

3) Заслушано предложение Северного Областного Съезда комитетов бедноты об организации образцовых полков деревенской бедноты (доклад Позерна)

4) Заслушано и принято к сведению сообщение о положении дел в Северной Германии, предложение Свердлова послать приветственную телеграмму восставшим германским крестьянам, солдатам и рабочим.

5) Заслушан доклад Зиновьева о строительстве Советской власти в центре, Комитетах бедноты и Советах на местах, принята соответствующая резолюция.

6) проведены выборы в В. Ц. И.К, согласно утверждённым спискам, предоставленным фракциями съезда, исходя из расчёта 1 члена В. Ц. И. К. на каждые 5 делегатов.

Принятые постановления 
1) Постановление VI съезда о предложении правительствам США, Англии, Франции, Италии и Японии об открытии, в целях предотвращения кровопролития, переговоров о мире;

2) Постановление VI съезда об амнистии в условиях упрочнения и укрепления рабоче-крестьянской власти;

3) Постановление VI съезда «О революционной законности», призывающее всех граждан Республики к соблюдению законов РСФСР, постановлений, распоряжений и положений, изданных и издаваемых центральной властью, а также — о недопустимости принятия отступающих от законов РСФСР мер за исключением чрезвычайных, вызванных условиями гражданской войны и борьбы с контрреволюцией.

4) Постановление VI съезда «О строительстве Советской власти в центре, комитетах бедноты и Советах на местах»

Примечания

Литература 
 
 Мировой империализм и Советская Россия. Речь на 6-м Всероссийском Съезде советов рабочих, крестьянских, красноармейских и казачьих депутатов 8 ноября 1918 г. / В. И. Ленин. — М., Всероссийский центр. исполн. ком. советов, 1919. 16 с.; 22 см.
 Ленин В. И., Речь о годовщине революции 6 ноября. Полн. собр. соч., 5 изд., т. 37
 Ленин В. И., Речь о международном положении 8 ноября. Полн. собр. соч., 5 изд., т. 37
 Съезды Советов Союза ССР, союзных и автономных Советских Социалистических Республик, т. 1, М., 1959
 Советы в первый год пролетарской диктатуры. Октябрь 1917 г. — ноябрь 1918 г., М., 1967
 Ленин. В. И., Набросок тезисов постановления о точном соблюдении законов. Полн. собр. соч., 5-е изд., т. 37.

Всероссийские съезды Советов
Ноябрь 1918 года
События 1918 года
1918 год в Москве
1918 год в политике